Les élections législatives françaises de 2012 se sont déroulées les 10 et . Dans le département du Rhône, quatorze députés sont à élire dans le cadre de quatorze circonscriptions, soit le même nombre d'élus malgré le redécoupage territorial.

Élus

Résultats

Résultats à l'échelle du département

Résultats par circonscription

Première circonscription du Rhône 
Député sortant : Michel Havard (UMP)

Deuxième circonscription du Rhône 
Député sortant : Pierre-Alain Muet (PS)

Troisième circonscription du Rhône 
Député sortant : Jean-Louis Touraine (PS)

La secrétaire d'État UMP Nora Berra, nommée au gouvernement le , deux semaines après avoir été élue eurodéputée, avait publiquement souhaité être candidate dans la troisième circonscription du Rhône en 2011, puis dans la quatrième en 2012. Au terme d'une polémique publique très dure au cours de laquelle elle a clairement accusé de racisme les structures et mandataires locaux de son propre parti, organisateurs d'« apéros saucisson pinard », elle a finalement jeté l'éponge début . Elle pourrait reprendre son siège au Parlement européen en cas de défaite de l'UMP en .

Quatrième circonscription du Rhône 
Député sortant : Dominique Perben (UMP)

Cinquième circonscription du Rhône 
Député sortant : Philippe Cochet (UMP)

Sixième circonscription du Rhône 

Député sortant : Pascale Crozon (PS)

À la suite de la publication de caricatures polémiques de la part du candidat FN, Stéphane Poncet, Marine Le Pen avait déclaré qu'il se verrait retirer l'investiture du parti. Stéphane Poncet est finalement investi le .

Septième circonscription du Rhône 
Député sortant : Jean-Jack Queyranne (PS)

Huitième circonscription du Rhône 
Député sortant : Patrice Verchère (UMP)

Neuvième circonscription du Rhône 
Député sortant : Bernard Perrut (UMP)

Dixième circonscription du Rhône 
Député sortant : Christophe Guilloteau (UMP)

Onzième circonscription du Rhône 

Député sortant : Raymond Durand (NC)

Douzième circonscription du Rhône 

Député sortant : Michel Terrot (UMP)

Treizième circonscription du Rhône 
Député sortant : Philippe Meunier (UMP)

Quatorzième circonscription du Rhône 
Député sortant : André Gerin (PCF)

Articles connexes 

 Liste des circonscriptions législatives du Rhône
 Liste des députés du Rhône
 Élections législatives françaises de 2012

Notes et références 

Rhône
Politique dans le Rhône